S-приборы — полупроводниковые приборы, на ВАХ которых имеются один или более S-образных участков (что доказывает, что у прибора отрицательное дифференциальное сопротивление).

Нелинейные ВАХ полупроводниковых приборов могут быть похожи:
 на букву «N» (кривые с N‑образной формой) (туннельный диод, ганна диод);
 на букву «S» (кривые с S‑образной формой).

К S‑приборам относят:
 кристадин (первый S‑прибор);
 приборы, в которых чередуются четыре слоя проводников с разными проводимостями (например, тетристор, тиристор);
 однопереходный транзистор (или двухбазовый диод).

При определённых условиях кривая ВАХ принимает S‑образную форму также у лавинных транзисторов, ганна диодов и лавинно-инжекционных полупроводниковых диодов.

Источники

См. также 

 Электронно-дырочный переход

Полупроводниковые приборы